Пу́ю — румынская фамилия. Известные носители:
 Пую, Анатолий Степанович (род. 1959) — российский социолог, директор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.
 Пую, Виктор (в монашестве Виссарион; 1879—1964) — румынский православный митрополит.
 Пую, Кристи (род. 1967) — румынский кинорежиссёр и сценарист.